A Rádio Divino Oleiro é uma estação de rádio brasileira da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. A emissora transmite na frequência 1110 kHz em AM. A emissora é administrada pela Comunidade Católica Divino Oleiro, cujo fundador é o Padre Márcio N. Vignoli.

História 
A Rádio Divino Oleiro de Florianópolis é uma antiga rádio da capital catarinense. A emissora iniciou suas atividade como Rádio Anita Garibaldi, pertencente a família Barreto. Na década de 70 foi adquirida pela TV Cultura, e nos anos 80 tanto a Rádio Cultura como a TV Cultura passaram a ser de propriedade da Rede de Comunicações Eldorado. No ano de 2004, a rádio foi adquirida, em prestações (três anos), pela Comunidade Divino Oleiro. Em 2 de fevereiro de 2004, a comunidade católica estreou uma programação em uma rádio própria, que passou a se chamar Rádio Cultura até 2020, quando alterou seu nome para Rádio Divino Oleiro.

Programação 
Os programas religiosos predominam na grade da emissora. Destacam-se, entre eles, o programa Nosso Momento de Fé, apresentado pelo Padre Marcelo Rossi, e o programa Mais Feliz com Jesus, apresentado pelo Padre Márcio Alexandre Vignoli.

Ligações externas 
 
 
 

Cultura (Florianópolis)
Estações de rádio fundadas em 2004
Fundações em Santa Catarina em 2004